Деклара́ція Ба́льфура (Ба́лфура; ) — історична назва двох офіційних документів:

 Декларація Бальфура (1917) — офіційний лист, датований 2 листопада 1917 року, від міністра закордонних справ Великої Британії Артура Балфура до лорда Уолтера Ротшильда, представника британської єврейської громади, для передачі Сіоністської федерації Великої Британії.
 Декларація Бальфура (1926) — заключний звіт конференції країн Британської імперії, що відбулась 1926 року.